Гросу — румынская и молдавская фамилия. Известные носители:
 Гросу, Алина Михайловна (род. 1995) — украинская поп-певица.
 Гросу, Георгий Степанович (в монашестве Гурий; 1877—1943) — епископ Румынской православной церкви, управляющий Бессарабской митрополией.
 Гросу, Игорь Иванович (род. 1972) — молдавский государственный и политический деятель, Председатель парламента Республики Молдова.
 Гросу, Эдуард Степанович (род. 1980) — молдавский футболист, полузащитник.
Гроссу
 Гомес Гроссу, Ибере (1905—1983) — бразильский виолончелист, академический музыкант. 
 Гроссу, Семён Кузьмич (род. 1934) — советский партийный деятель.

См. также 
 Мату-Гросу 
 Капин-Гроссу